Lhok Keutapang (Pidie), een plaats in Indonesië
Lhok Keutapang (Tangse), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing